Свингер:
 Свингер — фасон женского расклешённого пальто.
 Свингер — человек, занимающийся свингом (формой группового секса).

Фильмы 
 «Свингер» () — художественный фильм в жанре комедии и мелодрамы режиссёра М. Мюнх-Фальса (Дания, 2016).
 «Дети свинга» (, другое название — «Свингеры») — художественный фильм в жанре музыкальной драмы режиссёра Т. Картера (США, 1993).
 «Свингеры» () — художественный фильм в жанре комедии режиссёра А. Экиса (Латвия, 2016).
 «Свингеры» () — художественный фильм в жанре комедии и мелодрамы режиссёра А. Экиса (Украина, 2018).
 «Свингеры» — художественный фильм в жанре романтической комедии, режиссёры Д. Фикс и А. Экис (Россия, 2022). 
 «Свингеры Финкелы» () — художественный фильм в жанре комедии и мелодрамы режиссёра Д. Ньюмана (США, Великобритания, 2011).

См. также